Didonica är ett släkte av ljungväxter. Didonica ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungväxter
Didonica